Силян Богданов Рензов е български строител от Македония, творил в края на XVIII и началото на XIX век.

Биография 
Роден в дебърското мияшко село Тресонче и принадлежи към големия зографски род Рензови. Дядо му Мирче е основателят на рода Рензови, а баща му Богдан е виден зограф. Силян строи из Македония. Преселва се със синовете си Янкул и Стефан в Папрадище, поради разбойнически набези от страна на албански шайки към началото на XIX век. На Силян е предложено да се засели във Велешко, след като по поръчка на Емин ага построява новите конаци във Велес на лявата страна на Вардар, тъй като Емин ага искал да издигне града като стопански фактор в Македония. Под водачеството на Силян се преселват българи освен от Тресонче и от Дебърско и Лазарополе.

Родословие

Бележки 

Родени в Тресонче
Български архитекти
Представители на Дебърската художествена школа
Българи в Османската империя
Български творци от Македония
Рензови